6 miejscowości w Polsce: 
 Chomętowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin 
 Chomętowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew 
 Chomętowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Radzanowo 
 Chomętowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Drawno 
 Chomętowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Trzebiatów 
 Chomętowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Brzeżno